Zarwanica – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie złoczowskim
 Zarwanica – wieś na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, w rejonie trembowelskim